Mahieux ou Mayeux, personnage comique imaginaire créé en 1832 par le caricaturiste Traviès.
Alix Mahieux, actrice française;
Christian Mahieux, syndicaliste français;
Jacques Mahieux (né en 1946), batteur français;